Pla de Corrals és un llogaret de la Valldigna, situat a la peus de la serra del Buixcarró. El nucli urbà pertany al terme municipal de Simat de la Valldigna, tot i que el terme de Quatretonda limita amb aquest, amb algunes cases disperses dins del seu terme municipal. En 2016 tenia 86 habitants. Al voltant del nucli històric, han anat apareixent habitatges dispersos de segona residència sense ordenació alguna, molts sent utilitzats exclusivament en època estival. La CV-6010 uneix el nucli de Pla de Corrals amb la carretera CV-600 Simat de la Valldigna-Xàtiva; compta, a més, amb diferents camins que la connecten amb Barxeta, Barx a través de la Puigmola, Pinet i Quatretonda, sent el de Barx l'únic que es troba asfaltat.

Geografia 
Pla de Corrals està situat a la vall de Barxeta, en la seua vessant més oriental. El barranc del Salt (o de la Pedrera) travessa el nucli d'est a oest. Desaigua, pocs metres avall, al riu Barxeta. Pla de Corrals es troba esguitat per diferents barrancs, tots ells afluents del riu Barxeta: barranc de la Pitana, barranc de la Murta, barranc dels Fangar, barranc del Llop...

Ben a prop del nucli, el Buixcarró es mostra esplendorós i farcit d'una vegetació exuberant. Visible des de gran part de Pla de Corrals, és la imatge més simbòlica del llogaret. Cal destacar la cantera en la seua falda, ja al terme de Quatretonda, i famosa ja des de temps romans pel seu marbre blanc, que causa un impacte visual significatiu sobre la serra.

Demografia 
Segons l'INE, aquestes són les persones censades des de començament de segle:

Simat de la Valldigna
Quatretonda
Entitats de població de la Safor
Geografia de la Vall d'Albaida